Il doppio del torneo di tennis Capetown Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Capetown Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Marius Barnard e Jeremy Bates. In finale hanno sconfitto Wayne Ferreira e Piet Norval con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di Serie

  Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)
  Neil Broad /  Gary Muller (semifinali)

  Robert Seguso /  Christo van Rensburg (primo turno)
  Marty Davis /  David Pate (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Capetown Challenger 1990